Johannes VIII kan referere til:

 Pave Johannes VIII, Pave fra 872 til 882
 Johannes VIII Palaiologos, Byzantinsk Kejser (1392–1448)
 Modpave Johannes 8., Modpave i 844